Станислав Кириллович Стребко (28 февраля 1937 — 28 июля 2008) — начальник Ильичевского морского торгового порта (с 1993 по 2002 годы). Герой Украины (1999). Заслуженный работник транспорта СССР (1990).

Биография 
Родился 28 февраля 1937 года в г. Молочанске Запорожской области. Украинец.

Образование:
 Одесское мореходное училище (1959), техник-эксплуатационник;
 Одесский институт инженеров морского флота (1975), инженер-механик.

Трудовая деятельность:
 C 1954 года работал матросом на судах Черноморского морского пароходства.
 С 1959 года — старший диспетчер, заместитель начальника, начальник грузового отделения.
 С 1978 года — секретарь парткома Ильичёвского морского торгового порта.
 С 1981 года — начальник Николаевского морского торгового порта.
 C 1993 по 2002 годы работал начальником ГП «Ильичевский морской торговый порт».

В 1999 году была создана Ассоциация портов Черного и Азовского морей, вице-президентом которой от Украины стал С. К. Стребко. В 2001 году избран президентом этой Ассоциации.

Деятельность С. К. Стребко не ограничивалась производственной работой, он был избран Депутатом Верховной Рады Украины 4-го созыва (с 2002 по 2006 годы).

Умер 28 июля 2008 года.

Похоронен в Черноморске.

Семья 
 Отец — Кирилл Михайлович (1902—1944).
 Мать — Килина Павловна (1912—1990).
 Жена — Алена Васильевна (род. 1937).
 Сыновья — Альберт (род. 1961) и Сергей (род. 1964).

Память 
1 марта 2010 года в г. Ильичевск по ул. Корабельная, 9 состоялось открытие мемориальной доски в честь С. К. Стребко.
Площадь в г. Ильичевске перед зданием управления порта носит имя Станислава Стребко

Награды и звания 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы; 21.08.1999 — за выдающиеся трудовые достижения в развитии морского транспорта, личный вклад в повышение эффективности перевозок, внедрение современных форм хозяйствования).
 Награждён советскими орденами «Знак Почета» (1971), «Дружбы народов» (1979), «Трудового Красного Знамени» (1984) и украинскими орденами «За заслуги» II и III степени (1997, 1998), «Славы на верность Отчизне» III степени (2000), «За выдающиеся достижения» II и III степени.
 Награждён высшей наградой Украинской Православной церкви — орденом «Святого Равноапостольного князя Владимира» (2005).
 Заслуженный работник транспорта СССР (1990).
 Почётный работник транспорта Украины (1994).
 Почётный гражданин Ильичевска.
 Почётный пограничник Украины.
 Почётный член Федерации Джундокан Украины.
 Академик Украинской Академии наук технического прогресса (1992).
 Член-корреспондент Транспортной академии Украины (1993).

Примечания

Ссылки 
 Стребко Станіслав Кирилович 
 Человек, который творил добро

Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Члены КПСС
Похороненные в Черноморске
Работники морского порта
Заслуженные работники транспорта СССР
Делегаты XXVI съезда КПСС